Suworowka (russisch und ukrainisch Суворовка) ist Ortsname:

in Russland:
 Suworowka (Kaliningrad) in der Oblast Kaliningrad (Weedern, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 Suworowka (Orenburg) in der Oblast Orenburg

in der Ukraine:
 Suworowka (Krywyj Rih), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih
 Suworowka (Nowa Odessa), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowa Odessa
 Suworowka (Skadowsk), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk